Złoto Alaski – film z 1960 roku
 Złoto Alaski – serial telewizyjny z 1993 roku